Balen (België), een plaats en gemeente in het Arrondissement Turnhout (Antwerpen, Vlaanderen, België) 
Balen (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente
Baelen, een plaats en gemeente in het Arrondissement Verviers (Luik, Wallonië, België)
Balen (Indonesië), een onderdistrict in Bojonegoro (Oost-Java, Indonesië)
Balen (militair), zich stierlijk vervelen of over iets ergeren
Balen (naam), een familienaam
Matthijs Balen, Nederlands schrijver
 Station Balen

Zie ook 
 Baaldag